Мрачковський Сергій Віталійович — російський революціонер, радянський військовий та господарський діяч, учасник лівої опозиції, розстріляний.
 Мрачковський Уберт Валерійович (1988-2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.